Seznam polkov z zaporedno številko 45.

Seznam 
 Pehotni
 45. pehotni polk (Avstro-Ogrska)
 45. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 45. pehotni polk (Wehrmacht)
 45. strelski polk (ZSSR)
 45. grenadirski polk (Wehrmacht)
 45. pehotni polk (ZDA)

 Oklepni/Tankovski
 45. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 45. poljskoartilerijski polk (ZDA)
 45. polk korpusne artilerije (ZSSR)
 45. artilerijski polk (Wehrmacht)
 45. artilerijski nadomestni polk (Wehrmacht)

 Inženirski/Pionirski
 45. pionirski polk (Wehrmacht)

Glej tudi